Бернардус ван Бик (30 января 1875 года, Амстердам — 3 марта 1941 года, деревня Кортенхоф (Kortenhoef)) — голландский художник пейзажист. 

Бернардус ван Бик принадлежал к художественной школе Кортенхофа, которая являлась частью Гаагской школы живописи и? таким образом, он рисовал в традициях Барбизонской школы. Его творчество оказало влияние на импрессионистов Амстердама.

Жизнь и творчество 
Бернардус ван Бик вначале работал со своим отцом как художник-декоратор. Впоследствии он учился в школе искусств и ремесел. Затем продолжил своё художественное образование.

Бернардус ван Бик жил и работал в различных местах Северной Голландии. Сначала он до 1907 года жил и работал в Katwijk aan Zee, затем у него была студия в Амстердаме. С 1911 года он отправился в деревню Kortenhoef (Wijdemeren), где оставался до 1931 года. Наконец, его скитания закончились во Вриланде (Vreeland) (Stichtse Vecht), где он работал в качестве художника до своей смерти в 1941 году в возрасте 66 лет.

В Kortenhoef, он встретил художника Павла Габриэла (Gabriлl Paul Gabriël), который имел большое влияние на его раннее творество. Под его влиянием нарисованы картины, такие как Водяная Лилия, Пейзажи в Польдере. 

Познакомился Бернардус ван Бик и с художниками Evert Pieters и Jan Hillebrand Wijsmuller. Эти мастера Гаагской школы оказали значительное влияние на стиль живописи Бернардуса ван Бика.

В своей палитре художник выбирал среду с ярким цветом. Этой традиции придерживались художники Гаагской школы 2-го поколения. Даже зимой в их картинах нет обычной тьмы. Светимость в полотнах выражается выбранной цветовой гаммой в сочетании с мокрой техникой в манере письма. Это является результатом специального выбора поверхности холста и пигментов для подкладки. В изображениях города он ориентируется на манеру письма Яна Вермеера (1632—1675). Это видно по его картинам «Улицы Дельфта» и «Геррит Беркхейде».

Творчество 

Бернардус ван Бик варьировал жанры картин от пейзажной живописи со сценами летних пейзажей до изображения города. В натюрморте он в первую очередь изображает цветы. Классическая тема изображения ветряной мельницы показана в стиле Jan Hendrik Weissenbruch (1824—1903) и Павла Габриеля (1828—1903). Известны пейзажные картины художника окрестностей деревни Кортенхоф (Kortenhoef). В его картинах присутствует и рыболовная тема.

В 1920-х годах Бернардус ван Бик открыл для себя яркий, светлый образ в цветовой палитре. Здесь он следует за Ян Вермеером.

Бернардус ван Бик был также фотографом-любителем.

Скончался художник в 1941 году во Вриланде в возрасте 66 лет.

Экспозиции 
 1903 Stedelijke internationale tentoonstelling van kunstwerken van levende meesters, Stedelijk Museum, Amsterdam.
 1907 Stedelijke internationale tentoonstelling van kunstwerken van levende meesters, Stedelijk Museum, Amsterdam.
 1912 Stedelijke internationale tentoonstelling van kunstwerken van levende meesters, Stedelijk Museum, Amsterdam.

Избранная библиография

Книги 
 Carole Denninger-Schreuder: De onvergankelijke kijk op Kortenhoef : een schilderdorp in beeld, uitgeverij Thoth Bussum, 1998, ISBN 90-6868-215-6, page 78 — 82.

Галерея

Примечания 

Родившиеся в 1875 году
Умершие в 1941 году
Художники-пейзажисты Нидерландов